Михаи́л Тито́в: Титов, Михаил (род. 1997) — туркменский футболист.
 Титов, Михаил Алексеевич (1804—1853) — русский композитор.
 Титов, Михаил Васильевич (1908—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва.
 Титов, Михаил Георгиевич (1921—2018) — советский генерал-лейтенант.
 
 Титов, Михаил Стефанович (1923—1986) — старший писарь, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Титов, Михаил Фёдорович (род. 1949) — советский хоккеист.